Сентрал — станция метро в нескольких городах:

 Сентрал (станция метро, Рио-де-Жанейро)
 Сентрал (станция метро, Гонконг)

См. также 
 Центральная (станция метро)